Gezelschapdier, een doorgaans gedomesticeerd dier dat door mensen in of om hun huizen voor gezelschap wordt verzorgd en gehouden.
 Vee of landbouwhuisdier, een gedomesticeerd dier dat in de landbouw om economische redenen gehouden en verzorgd wordt. Deze groep vormt het hoofdbestanddeel van de dieren die vallen onder de benaming productiedieren.